Fado, um estilo musical português
FADO, um sistema europeu de arquivo de imagens de documentos falsos e autênticos
Fado (álbum), da cantora portuguesa Kátia Guerreiro
O Fado, pintura de José Malhoa
Fados, filme de Carlos Saura
 Destino

Desambiguação